

Teste di serie

  Dar'ja Gavrilova (spostata nel tabellone principale)
  Danka Kovinić (primo turno)
  Ol'ga Savčuk (primo turno)
  Katarzyna Piter (ultimo turno)
  Ons Jabeur (Qualificata)

  Arantxa Parra Santonja (ultimo turno)
  Risa Ozaki (Qualificata)
  Zhang Yuxuan (secondo turno)
  Eri Hozumi (secondo turno)

Qualificate

  Risa Ozaki
  Ons Jabeur

  Han Xinyun
  Chan Chin-wei

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Hansol Korea Open 2013
WTA Tour 2013